Тут:

 Тут — то же, что и здесь.
 Тут — то же, что тутовник и шелковица.
 т. у. т. — тонна условного топлива.
 Тут — район ила Адыяман (Турция).
 Тут — вариант написания древнеегипетского бога мудрости Тот.
 Тут — остров на атолле Арно.
 «Тут» — канадо-американский драматический мини-сериал.
 Тут, Лиана (; род. 1962) — австралийская хоккеистка на траве, двукратная олимпийская чемпионка 1988 и 1996 годов.

См. также 
  — аббревиатура